GKE steht für:
 NATO-Flugplatz Geilenkirchen (IATA-Code), Militärflugplatz der NATO in Deutschland
 Graz-Köflacher Eisenbahn, österreichische Bahngesellschaft, seit 2004 Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
Gesamtkonzept Elbe, ein strategisches Konzept des Bundes und der Länder für die Entwicklung der deutschen Binnenelbe und ihrer Auen

gke steht für:
 Ndai (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene Adamaua-Sprache im nördlichen Kamerun

Abkürzung